Formel 1 steht für:
 eine vom Automobil-Dachverband FIA festgelegte Formelserie, siehe Formel 1
 eine vom Motorboot-Dachverband UIM festgelegte Formelserie, siehe Formel 1 (Motorboot)
 eine Heavy-Metal-Band aus Ost-Berlin, siehe Formel I (Band)
 die Videospielreihe Formel 1 (Sony) von Sony (1996–2007)
 die Videospielreihe Formel 1 (Codemasters) von Codemasters (seit 2009)
 die Videospielreihe EA Sports F1 Serie von Electronic Arts (2000–2003)

Formel Eins steht für:
 eine deutsche Musikvideosendung der ARD, siehe Formel Eins (Fernsehserie)
 eine Filmkomödie aus dem Jahr 1985, siehe Der Formel Eins Film

Siehe auch:

 F1
 Hotel Formule 1